Faku peut désigner :
 Xian de Faku, un district administratif chinois ;
 Faku a Ngqungqushe, un roi Mpondo du  en Afrique australe. 

Homonymie